Апофиза може да се отнася за:

 Апофиза (анатомия) – участъци на костта, за които се залавят мускули и ставни връзки
 Апофиза (ботаника) – подутина на спорангиите при мъховете
 Апофиза (геология) – несъгласно интрузивно тяло